Příjmení Rainey nese více různých osobností:

 Anson Rainey (1930–2011) – americko-izraelský lingvista
 Chuck Rainey (* 1940) – americký baskytarista
 Wayne Rainey (* 1960) – americký motocyklový závodník

Externí odkazy